Јаров може бити:

 Јаров (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република
 Јаров (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република